Côte (prononciation /kot/, et non /kɔt/ comme  ou ) peut faire référence à :

Sciences 
 en anatomie, une côte est un os de la cage thoracique ;
 en biologie marine, une côte est une partie d'un corail ; 
 en botanique, une côte (ou carde) est un pétiole particulièrement développé chez certaines espèces comestibles telles que les bettes ;  
 en géographie, une côte est un littoral mais aussi le flanc d'une colline, synonyme de coteau (côte du Rhone) ;
 en viticulture, les vins incluant ce nom dans leur appellation sont élevés à flanc de coteau (côtes-du-rhône, côtes-de-bordeaux) ;
 en géomorphologie : une côte désigne un relief causé par l'alternance de roches dures et de roches friables dans un bassin sédimentaire. C'est un terme équivalent à « cuesta » ;
 en urbanisme, une côte est un type de voie présentant une déclivité notable ;
 le terme se rencontre dans plusieurs odonymes désignant des voies en pente, côte de vitesse.

Toponymie 

 Clérey-la-Côte, un village français des Vosges
 La Côte, une ancienne province du Kenya
 La Côte amalfitaine, une partie du littoral italien
 La Côte d'Azur, une partie du littoral méditerranéen français
 La Côte des Barbaresques, ancienne dénomination des régions côtières des actuels pays du Maghreb 
 La Côte des Esclaves, ancienne dénomination des régions côtières des actuels Togo, Bénin et Nigeria occidental 
 La Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique
 La Côte-d'Or, un département français de Bourgogne-Franche-Comté (voir aussi )
 La Côte de l'Or, ancienne dénomination des régions côtières, puis de l'ensemble du pays, de l'actuel Ghana 
 La Côte-Nord, une région de la province du Québec au Canada
 La Côte-en-Chablais, un pays du Chablais français, en Haute-Savoie
 La Côte roannaise, un vignoble français du Val-de-Loire
 La Côte sud, une partie du littoral d'Haïti
 La Côte Vermeille, une côte du département français des Pyrénées-Orientales
 Les Côtes-d'Armor, un département français de Bretagne
 La Côte, une des trois grandes régions de la province de Colombie-Britannique au Canada.
 La Côte d'argent région du littoral français. Côtes bordant les départements de la Gironde et des Landes.

Patronymie 

 Marc Côte (1934-2022), géographe français 
  Laurence Côte (1966-), actrice française
 Olivia Côte (1974-), actrice française.

Voir aussi 
 Course de côte
 Tous les articles de Wikipédia commençant par « Côte »
 
 
 
 

Patronyme français